Зосима Панополитанский (также — Зосим из Панополя, Зосима Панополит, Зосим Панопольский, Зосим Алхимик, греч. Ζώσιμος ὁ Πανοπολίτης, лат. Zosimus Alchemista, также — Rosinus или Rubinus Alchemista) — греко-египетский алхимик и гностик римской эпохи, живший примерно в 350 — 420 годы, и трудившийся в Александрии. 

Сведения о жизни Зосима отрывочны. Он родился в городе Панополе (ныне Ахмим) в Верхнем Египте. По происхождению Зосима, скорее всего, был египтянином, или греком. Рафаэль Патай, однако, предположил, что Зосим происходил из александрийских халдеев.

По-видимому, Зосим был близок к гностическому христианству.

Сочинения 
Сохранилось 28 неполных и искажённых книг Зосима. Одно из главных его достижений — выражение идеи о двух принципах первоматерии на различных уровнях, проговаривание одного и того же разными «логосами».

Зосим считается одним из основателей алхимии. Так в его сочинениях описаны некоторые практические приемы: «фиксация», или затвердение, Hg — вероятно, изготовление ртутных амальгам, «тетрасомата»; изложены приёмы имитаций Au и Ag. Зосимом высказана идея о философском камне — гипотетическом веществе, способном превращать неблагородные металлы в совершенные — золото и серебро. Зосим описал ряд алхимических приборов, процесс образования ацетата свинца и указал на его сладкий вкус.

Зосим по-видимому, одним из первых упоминает название «химия» в понимании «священного тайного искусства» (некоторые авторы считают, что это название в рукописи сочинения Зосима является позднейшей вставкой). Зосим излагает легенду, будто бы это искусство было передано людям падшими ангелами, которые после изгнания Адама и Евы из рая сходились с дочерями человеческими и, в награду за их любовь, сообщали им приёмы «тайного искусства». .

Примечания

Литература 

 Зотов С. О. К истории изучения алхимической философии Зосимы Панополита // Становление классического западного зарубежного теоретического религиоведения: Сб. материалов науч. конф. с междунар. участием. — М.: Эдитус, 2015. — С. 151—154.
 Зотов С. О. Неоплатонические и герметические истоки духовной алхимии Зосимы Панополита // Универсум платоновской мысли: Платон и современность: Материалы XXIV науч. конф., С.-Петербург, 22—23 июня 2016 г. — СПб.: Центр содействия образованию, 2016. — С. 502—512.
 Зотов С. О. Принцип списка в трактате «О божественной [серной] воде» Зосимы Панополита // 3-я Международная Московская платоновская конференция. Москва, 16—17 сент. 2015 г. [Тез. докл.] — М.; СПб.: ПФО; РГГУ, 2015. — С. 31—32.
 Зосима Панополитанский // Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира: Биогр. справочник. — М. Высш. шк., 1991. — С. 177.
 Фигуровский Н. А. Очерк общей истории химии: От древнейш. времен до нач. XIX в. — М.: Наука, 1969. — 455 с. — 3осима из Панополиса: С. 60.
 Штубе В. Пути развития химии. — М.: Мир, 1984. — Т. 1. — С. 87.

Алхимики
Александрийская школа
Персоналии по алфавиту